Herrturneringen i basket vid OS 1984 i Los Angeles arrangerades mellan 29 juli och 10 augusti 1984. USA vann guldet, Spanien silvret och Jugoslavien bronset. Alla matcher spelades i The Forum.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning
  (8-0)
  (6-2)
  (7-1)
  (4-4)
  (6-2)
  (3-5)
  (4-4)
  (2-6)
  (4-4)
  (2-6)
  (2-6)
  (0-8)

Basket vid olympiska sommarspelen 1984